Mikael Fant eller Michael Fant kan syfta på:

 Eric Michael Fant, teolog
 Karl Johan Michael Fant, pedagog och filologisk författare
 Kenne Fant, skådespelare (född Carl Henrik Mikael Fant)
 Michael Fant (präst)
 Michael Fant (skådespelare)
 Mikael Fant (författare)

Se även 
 Fant (släkt)